The Masters 2016, ook bekend onder de naam The Unibet Masters vanwege de sponsor Unibet, was de vierde editie van The Masters georganiseerd door de PDC. Het toernooi werd gehouden van 30 januari tot 31 januari 2016. Het toernooi werd gehouden in Milton Keynes. Omdat het een invitatietoernooi was, werd het gewonnen prijzengeld niet worden opgenomen in de PDC Order of Merit.

De titelverdediger was Michael van Gerwen. Hij wist zijn titel met succes te verdedigen door in de finale Dave Chisnall met 11–6 te verslaan.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld bedroeg net als in 2015 £200,000.

Gekwalificeerde spelers
Het deelnemersveld bestond uit de top-16 van de Order of Merit op 4 januari 2016.

Schema

Darts in 2016
2016